Masciarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Masciarelli (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Masciarelli (* 1986), italienischer Radrennfahrer
 Palmiro Masciarelli (* 1953), italienischer Radrennfahrer und Teamchef
 Roberto Masciarelli (* 1962), argentinischer Fußballspieler
 Simone Masciarelli (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Stefano Masciarelli (* 1958), italienischer Schauspieler